Ста́рые Урьяды́ () — село в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Кузякинского сельского поселения.

География 
Село находится в бассейне реки Базяна, в 32 км к западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село известно с 1706 года. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Верхние Урьяды.

В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В начале XX века в селе функционировали мечеть (известна с 1844 года), мектеб. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1962 десятины.

До 1920 года село входило в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В 1930 году организован колхоз имени Кирова. 

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ОАО «Агрофирма «Аняк», занимаются полеводством, скотоводством.

Объекты медицины и культуры 
В  деревне функционируют клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 2016 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района